Rettungsboot steht für:
 ein Wasserfahrzeug zum Retten von Menschen aus Gefahrensituationen im Wasser
 Rettungsmittel als Teil der Ausrüstung an Bord von Schiffen, siehe Rettungsboot (Ausrüstung)
 Einsatzmittel von Hilfsorganisationen in der Seenot- und Wasserrettung, siehe Rettungsboot (Einsatzmittel)
 Seenotrettungsboot, Eigenbezeichnung der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) für kleinere Rettungsboote von bis zu 12 Meter Länge. 
 Deutsches Normalrettungsboot, von der DGzRS im 19. Jahrhundert geschaffenes Einheitsboot zur Seenotrettung
 Francis-Rettungsboot, in den USA von Joseph Francis konstruiertes Rettungsboot

Das Rettungsboot steht für:
 Das Rettungsboot, 1944 uraufgeführter Spielfilm von Alfred Hitchcock

Im Rettungsboot steht für:
 Im Rettungsboot, eine Erzählung des amerikanischen Autors Stephen Crane